Гесперопитек (Hesperopithecus haroldcookii) — ошибочно описанный вид человекообразных обезьян, который журналисты окрестили как «Nebraska man» — «человек из Небраски» (встречается также перевод «человек Небраска»).

Вид был описан Генри Осборном в 1922 году по зубу, найденному в Небраске. Осборн ошибочно принял зуб за обезьяний.

В газете Illustrated London News появилось изображение гесперопитека, которое художник выполнил, основываясь на останках питекантропа (человека прямоходящего). Осборну рисунок не понравился, он назвал рисунок «вымыслом, не имеющим научной ценности, и несомненно неточным».

В 1925 году ошибка идентификации была установлена. Были обнаружены и другие части скелета. Оказалось, что зуб принадлежал не примату, а вымершему виду из семейства пекариевых. Опровержение принадлежности животного приматам было опубликовано в 1927 году в журнале Science.

Хотя реальность гесперопитека никогда не была признана научным сообществом, а ошибка была исправлена спустя 5 лет после ошибочной классификации, креационисты преподносят этот инцидент как пример научной ошибки, дискредитирующей палеонтологию и теорию эволюции.

Примечания

Литература 
 Gould S.J. (1991): An essay on a pig roast. In Bully for brontosaurus. (pp. 432-47). New York: W.W.Norton ISBN 0-393-30857-X
 Brian Regal. Henry Fairfield Osborn: Race and the Search for the Origins of Man (Aldershot, UK: Ashgate, 2002).

Ссылки 
 Гесперопитек  в архиве TalkOrigins.org

Палеоантропология